Dédalo bzw. Dedalo steht für:

 Dedalo (Film), italienischer animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1975
 Dédalo (Schiff, 1901), ein Flugzeugmutterschiff der spanischen Marine
 Dedalo, ein leichter Flugzeugträger, die frühere USS Cabot (CVL-28)

Siehe auch:
 Daedalus
 Dedalus